Quarto (od łac. in quarto „w ćwiartce” od quartus – „czwarty”) – w typografii to arkusz papieru dwukrotnie złożony, który tworzy cztery karty i osiem stronic.

Przypisy

Zobacz też 
 recto
 verso
 folio
 octavo
 plano (format arkusza)
 format arkusza
 Składka (poligrafia)

Typografia